Малевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Малевичи — агрогородок в Жлобинском районе Гомельской области.
 Малевичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Малевичи — деревня в Вилейском районе Минской области.

См. также 
 Малевич (значения)
 Малевичи (платформа)